Бездольный — фамилия.

 Бездольный, Александр Васильевич (1935—2009) — депутат Государственной думы третьего и четвёртого созывов (1999—2007).
 Бездольный, Игорь Юрьевич (род. 1977) — украинский футболист.